Patrick Nielsen har flere betydninger:

 Patrick Nielsen (født 23. marts 1991) – dansk bokser.
 Patrick Bang Nielsen (født 14. november 1987) – dansk fodboldspiller.